Hopman Cup 2018, oficiálně se jménem sponzora MasterCard Hopman Cup 2018, představoval jubilejní 30. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu, kterého se tradičně účastnilo osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se konala v perthské aréně na dvorci se zatahovací střechou, na němž byl položen tvrdý povrch Plexicushion. Kapacita stadionu pro tenisové zápasy činí 12 489 diváků.

Turnaj probíhal v termínu od 30. prosince 2017 do 6. ledna 2018, jakožto první událost nové sezóny. Mezinárodní tenisová federace soutěž označovala jako Oficiální mistrovství ITF smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF). Generálním sponzorem se podruhé stala společnost MasterCard.

Podruhé turnaj uplatnil formát tzv. Fast4 tenisu zkrácených setů, a to v zápasech smíšené čtyřhry.

Zápas základní skupiny mezi Spojenými státy a Švýcarskem navštívilo 4. ledna 2018 celkem  14 029 diváků, což znamenalo novou rekordní návštěvnost Hopmanova poháru i tenisového utkání v Západní Austrálii. Ta byla překonána na Nový rok 2019 opět v duelu amerického a švýcarského týmu.

Obhájcem titulu z roku 2017 byla Francie, která ve složení Kristina Mladenovicová a Richard Gasquet zdolala v předchozím finále Spojené státy 2:1 na zápasy. Reprezentanti země galského kohouta však na události nestartují poprvé od roku 2010.

Hopmanův pohár potřetí vyhrálo Švýcarsko, když navázalo na trofeje z let 1992 a 2001. Belinda Bencicová s Rogerem Federerem ve finálovém duelu přehráli německé družstvo, reprezentované Angelique Kerberovou a Alexandrem Zverevem 2:1 na zápasy poté, co o vítězích rozhodla až závěrečná smíšená čtyřhra. Federer tak překonal rekord dvanáctiletého rozpětí mezi dvěma tituly Španělky Arantxy Sánchezové Vicariové, když druhou perthskou trofej vybojoval po sedmnácti letech.

Startující 
Nejvýše postaveným mužem na žebříčku ATP se stal druhý muž žebříčku Roger Federer ze Švýcarska. Mezi ženami plnila roli nejlépe figurující hráčky Američanka Coco Vandewegheová z pozice desáté ženy klasifikace WTA.

Debutanty na turnaji se stali David Goffin, Angelique Kerberová, Karen Chačanov, Anastasija Pavljučenkovová, Elise Mertensová, Júiči Sugita, Naomi Ósakaová a Thanasi Kokkinakis. Z účastnických týmů celkového vítězství nikdy předtím nedosáhly Belgie, Kanada a Japonsko.

Ruská světová devítka Světlana Kuzněcovová se v polovině listopadu 2017 odhlásila pro poranění levého zápěstí. V družstvu ji nahradila ruská dvojka Anastasija Pavljučenkovová.

Herní systém 
Ve dvou čtyřčlenných skupinách A a B nastoupilo každé družstvo ke třem zápasům systémem „každý s každým“. Vítězové obou skupin se pak střetli ve finále.

Každé utkání družstev zahrnovalo tři zápasy, dvouhru mužů i žen a závěrečnou smíšenou čtyřhru. Pořadí dvouher nebylo ustáleno. Někdy duel rozehráli muži, jindy ženy. Singly probíhaly na dva vítězné sety a všechny mohly být zakončeny tiebreakem. Smíšená čtyřhra se konala také na dvě vítězné sady, ale ve formátu tzv. Fast4 tenisu, do čtyř vítězných gamů setu. Za stavu her 3–3 následoval tiebreak hraný do pěti vítězných míčů (bez nutnosti rozdílu dvou bodů). V mixu nebyla počítána „výhoda“ a po „shodě“ následoval přímo vítězný bod.

Kritéria pořadí v základní skupině 
Konečné pořadí v základní skupině se řídilo následujícími kritérii:
 nejvyšší počet vyhraných utkání
 nejvyšší procento vyhraných setů
 nejvyšší procento vyhraných her
 vzájemné utkání
 los mincí

Účastníci 
Rozlosování soutěže se uskutečnilo 5. října 2017 a osm účastníků vytvořilo dvě čtyřčlenné skupiny. Týmy byly nasazeny na základě součtu žebříčkových postavení jejich členů ve dvouhře.

Náhrada ve složení týmů

Turnaj

Skupina A

Austrálie vs. Kanada

Belgie vs. Německo

Kanada vs. Německo

Austrálie vs. Belgie

Belgie vs. Kanada

Austrálie vs. Německo

Skupina B

Rusko vs. Spojené státy americké

Japonsko vs. Švýcarsko

Japonsko vs. Spojené státy americké

Rusko vs. Švýcarsko

Japonsko vs. Rusko

Švýcarsko vs. Spojené státy americké

Finále

Německo vs. Švýcarsko

Vítěz

Odkazy

Poznámky

Reference 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2018